Аллюе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на берегах річки Лис, на відстані близько 230 км на північ від Парижа, 17 км на північ від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 7699 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 20324,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 

 Аллюен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Аллюен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор